Galina Varlamova ( - ) est une philologue, écrivaine et spécialiste de la culture Evenk de nationalité russe.

Biographie

Publications 
Эпические традиции в эвенкийском фольклоре. Якутск, Изд-во "Северовед", 1996;
Имеющая свое имя Джелтула-река. Повесть. - Якутск, 1989;
Рассказы Чэриктэ. На эвенкийском и русском языках. - Красноярск, 1990;
Маленькая Америка. Повесть, рассказы. - М., 1991;
Двуногий да поперечноглазый, черноголовый человек - эвенк и его земля Дулин Буга. - Якутск, 1991
"Фразеологизмы в эвенкийском языке", Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1986. – 80 с. ( Ph.D. thesis)
"Эвенкийские сказания и сказки"

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes 
 

Naissance en janvier 1951
Naissance dans l'oblast de l'Amour
Naissance en RSFS de Russie
Décès en juin 2019
Philologue russe
Folkloriste russe
Evenks
Écrivain de langue russe
Femme de lettres russe
Décès à 68 ans